Godów bezeichnet Orte in Polen:
 Godów (dt. Godow), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Schlesien
 Godów (Chodel), ein Dorf der Gmina Chodel in der Woiwodschaft Lublin
 Godów (Pawłów), ein Dorf der Gmina Pawłów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Godów (Radom), ein Stadtteil (ehemaliges Dorf) von Radom in der Woiwodschaft Masowien